La Confédération générale des travailleurs (CGT) est un nom porté par des organisations syndicales dans plusieurs pays :
 Angola : Confédération générale des travailleurs d'Angola ;
 Bénin : Confédération générale des travailleurs du Bénin ;
 Brésil : Confédération générale des travailleurs ;
 Colombie : Confédération générale des travailleurs démocratiques ;
 Grèce : Confédération générale des travailleurs grecs ;
 Mexique : Confédération générale des travailleurs ;
 Pérou : Confédération générale des travailleurs du Pérou ;
 Porto Rico : Confédération générale des travailleurs ;
 Portugal : Confédération générale des travailleurs portugais - Intersyndicale nationale ;
 Tunisie : Confédération générale des travailleurs tunisiens ;
 Venezuela : Confédération générale des travailleurs.

Voir aussi